Le Hussard sur le toit est un roman de Jean Giono, publié initialement en 
 Le Hussard sur le toit est un film de Jean-Paul Rappeneau sorti en 1995.

Voir aussi